Бунчамнонг () — тайская фамилия. Известные носители:

 Бунчамнонг, Манус (род. 1980) — тайский боксёр.
 Бунчамнонг, Нон (род. 1982) — тайский боксёр.